Pat Kelly, wł. Harold Patrick Kelly (1944–2005) – amerykański baseballista
 Pat Kelly, wł. Horatious Adolphus Kelly (1944–2005) – jamajski muzyk
 Pat Kelly, wł. Dale Patrick Kelly (ur. 1955) – amerykański baseballista i trener
 Pat Kelly, wł. Leonard Patrick Kelly (ur. 1962) – kanadyjski łyżwiarz szybki
 Pat Kelly (ur. 1966) – kanadyjski aktor
 Pat Kelly, wł. Patrick Franklin Kelly (ur. 1967) – amerykański baseballista
 Pat Kelly (ur. 1971) – kanadyjski polityk

Zobacz też 
 Patrick Kelly